Bundeskanzler či Bundeskanzlerin (německy „spolkový kancléř“) může znamenat:

Německý kancléř, hlava spolkové vlády Německa 
Kancléř Rakouska, hlava spolkové vlády Rakouska
hlava spolkové vlády Švýcarska, čistě technokratická, nikoli politická funkce
 hlava vlády v Severoněmeckém spolku (1866–1871)